O termo Mister Jam ou Mr. Jam pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Mr. Jam (banda), uma banda de música pop formada em 1996.
Mister Jam, um produtor de electro-pop, ex-integrante da banda de mesmo nome.

Desambiguação